Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1987 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 3 de maig del 1987.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 25. 826

 Volta ràpida: Teo Fabi 1' 29. 246 (a la volta 51)

Referències 
 

1987
San Marino